Az alábbi városokban található Stadion nevű metróállomás:
 Bécs: Stadion
 Stockholm: Stadion

hasonló nevűek
 Szófia: Vaszil Levszki Stadion
 Berlin: Olympia–Stadion
 Budapest: Stadionok (2003–2011), Puskás Ferenc Stadion
 Kijev: Reszpublikanszkij Sztagyion (1981–2011)
 Moszkva: Vodnij Sztagyion
 Nanking: Keleti Olimpiai Stadion, Olimpiai Stadion
 Sanghaj: Hungkou Stadion, Jüanszen Stadion, Sanghaj Fedett Stadion, Sanghaj Stadion
 Sencsen: Pao’an Stadion
 Szöul: World Cup Stadion
 Varsó: Stadion Narodowy